Andrea Zanchini (1969) – modello italiano
 Bernardo Zanchini (...-1584) – letterato italiano
 Giorgio Zanchini (1967) – giornalista e conduttore radiofonico italiano